Жорж Жан Луи Маленсо́н (; 1898—1984) — французский миколог.

Биография 
Жорж Жан Луи Маленсон родился 3 ноября 1898 года в Париже. Учился микологии у известного учёного Нарсиса Теофиля Патуйяра в Парижском музее естественной истории. С 1932 по 1950 Маленсон работал в Фитопатологической лаборатории в Париже. В 1950 году Маленсон стал директором Криптогамической лаборатории Научно-исследовательского института Рабата в Марокко. Он занимал этот пост до 1969 года. Также Маленсон путешествовал по Алжиру вместе с Рене Мэром. Во время этой поездки он собрал обширный микологический гербарий. Жорж Маленсон скончался в 1984 году.

Большая часть гербария Жоржа Маленсона хранится в Университете Монпелье-2 (MPU). Некоторые образцы находятся в Научно-исследовательском институте в Рабате (RAB).

Некоторые научные работы 
 Malençon, G. (1951). Climat et mycologie. Bulletin de la Société Natural Oyonnax 5: 53-71.
 Malençon, G. (1952). Contribution à l’etude des champignons de la Kroumirie. Bulletin. Société Botanique de France 99: 33-52, 2 figs.
 Malençon, G. (1953). Contribution à la flore mycologique du Maroc. I. Hyphomycetes printaniers du Moyen Atlas. Bulletin de la Société d’Histoire Nat. Afr. Nord 44 (3-4): 138-148, 8 figs.
 Malençon, G. (1952, publ. 1953). Prodrome d’une flore mycologique du moyen-Atlas. Bulletin Trimestriel de la Société Mycologique de France 68 (3): 287-326, 8 figs.
 Malençon, G. (1954). Prodrome d’une flore mycologique du moyen-Atlas. 2e Contribution. Bulletin Trimestriel de la Société Mycologique de France 70 (2): 117-156, 8 figs.
 Malençon, G. (1955). Prodrome d’une flore mycologique du moyen-Atlas. 3e Contribution. Bulletin Trimestriel de la Société Mycologique de France 71 (4): 265-311, 8 pls, 9 figs.
 Guyot, A.L.; Malençon, G.; Massenot, M. (1956). Contribution à l’étude des Ustilaginales parasites du basin Méditerranéen occidental (Afrique du Nord et Péninsule Ibérique). Rev. Path. Vég. 34 (4): 181-216, 5 pls.
 Guyot, A.L.; Malençon, G. (1957). Urédinées du Maroc. Trav. Inst. Sci. Chérifien Ser. Bot. 11: v + 184 pp., 4 pls, 29 figs.
 Guyot, A.L.; Malençon, G. (1963). Urédinées du Maroc. II. Trav. Inst. Sci. Chérifien Ser. Bot. 28: vii + 161 pp., 5 pls, 16 figs.
 Malençon, G. (1973). Champignons hypogés du nord de l’Afrique – 1. Persoonia 7 (2): 261-288.
 Malençon, G.; Bertault, R. (1971). Champignons de la peninsule Iberique. I. Explorations entre le Midi Valencien et le Montseny. II. Liste et repartition des champignon presentes a l’exposition de Barcelone, les 8 et 9 Novembre 1969. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 8: 5-94.

Грибы, названные в честь Ж. Маленсона

Ссылки 
 Georges Malençon (1989-1984). Compléments à la flore des champignons supérieurs du Maroc.  

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту
Микологи Франции